Neumayr kan avse:

 Franz Neumayr (1697–1765) – tysk romersk-katolsk teolog, jesuit, predikant, dramatiker och skriftställare
 Markus Neumayr (född 1986) – tysk fotbollsspelare
 Max von Neumayr (1810–1881) – bayersk politiker
 Melchior Neumayr (1845−1890) – österrikisk paleontolog
 Sepp Neumayr (född 1932) – österrikisk blåsmusikkomponist och kapellmästare
 Johann Wilhelm Neumayr von Ramsla (1570–omkring 1644) – reseskildrare, militärteoretiker och statsrättsexpert

Se även 
 Neumayer
 Neumaier
 Neumair
 Neumeier
 Neumeyer
 Niemeyer
 Najmajer

Tyska efternamn